Sacchi puede referirse a:

Personas
Achille Sacchi (1827-1890), patriota italiano.
Achille Sacchi (1904-1990), futbolista italiano.
Andrea Sacchi (1599-1661), pintor italiano.
Antonio Sacchi (fallecido en 1694), pintor barroco italiano.
Arrigo Sacchi (1946), entrenador italiano de fútbol.
Bartolomeo Sacchi (1946), humanista italiano.
Carlo Sacchi (1617–1706), pintor barroco italiano.
Enzo Sacchi (1926–1988), ciclista italiano.
Ettore Sacchi (1851-1924), político italiano.
Fabio Sacchi (1974), ciclista italiano.
Fabrizia Sacchi (1971), actriz italiana.
Federico Sacchi (1936-), futbolista argentino.
Filippo Sacchi (1887-1971), periodista, escritor y crítico de cine italiano.
Floraleda Sacchi (1978), música italiana.
Gaetano Sacchi (1824-1886), político italiano.
Gasparo Sacchi, pintor renacentista italiano.
Giovanni Sacchi (1913-2005), diseñador italiano.
Giovanni Sacchi, pintor barroco italiano.
Giovanni Sacchi (1940), futbolista italiano.
Giuseppe Sacchi (1932), emprendedor italiano, fundador de Telebiella.
Giuseppe Sacchi (1804-1881), educador y pedagogo italiano.
Louise Sacchi (1913–1997), aviadora y escritora estadounidense.
Luca Sacchi (1968), nadador italiano.
Mara Sacchi (1948-), nadadora italiana.
Marcello Sacchi (1683-1746), obispo italiano.
Marietta Sacchi, cantante italiana de ópera
Robert Sacchi (1941-), actor estadounidense.
Paolo Sacchi (1807-1884), militar italiano.
Paolo Sacchi (biblista) (n. 1930), biblista italiano.
Pier Francesco Sacchi, pintor renacentista italiano.

Cine
El Premio Filippo Sacchi, nombrado en honor al periodista y crítico Filippo Sacchi;
Giulio Sacchi, personaje de la película Milano odia: la polizia non può sparare